Der Begriff Rottstock bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Gräben, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg; siehe Rottstock (Gräben)
 eine Gemeinde (bis 1950), dann Ortsteil, heute aufgegangen in der Stadt Brück, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg; siehe Rottstock (Brück)